Dans le système éducatif français, la terminale professionnelle peut désigner :
 La dernière année d'un baccalauréat professionnel en deux ans
 La dernière année d'un baccalauréat professionnel en trois ans
 La dernière année d'un brevet d'études professionnelles

Classe de terminale en France
+03